Meneghini ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Meneghini (1896–1981), italienischer Industrieller
 Giuseppe Meneghini (1811–1889), italienischer Naturforscher und Politiker